Слово мука может иметь следующие значения:
 Мука́ — пищевой продукт из перемолотых зёрен (также бобов, орехов, семян, и т. п.).
 Костная мука́ — продукт переработки костей домашних животных.
 Му́ка — мучение.
 Му́ка — до 1962 г. название посёлка Семигорск в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Мука, Арношт (1854—1932) — серболужицкий лингвист.
 Му́ка — кошка Михаила Булгакова.
 Му́ка Ма́ки — рукописная книжка Наталии Ушаковой о Михаиле Булгакове (домашнее прозвище — Мака) и его кошке Муке.